George Sutherland-Leveson-Gower peut se référer à :

 George Sutherland-Leveson-Gower (1786-1861),  de Sutherland ;
 George Sutherland-Leveson-Gower (1828-1892),  de Sutherland ;
 George Sutherland-Leveson-Gower (1888-1963),  de Sutherland.